Les Lumber Kings de Pembroke sont une équipe de hockey sur glace de la Ligue centrale de hockey junior A. L'équipe est basée à Pembroke dans la province de l'Ontario au Canada.

Historique 
L'équipe est créée en 1940.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|- 
| 1 || 1958-1959 || 16 || 10 || 6 || 0 || - || - ||  ||  || 20 ||  IPJHL || align="left" | Remportent la ligue
|-
| 2 || 1959-1960 || 20 || 13 || 7 || 0 || - || - || 122 || 93 || 26 ||  IPJHL || align="left" | Finalistes
|- 
| 3 || 1960-1961 || 19 || 13 || 4 || 2 || - || - || 104 || 66 || 28 ||  IPJHL || align="left" | Remportent la ligue
|- 
| 4 || 1961-1962 || 30 || 16 || 8 || 4 || - || - ||  ||  || 36 ||  OHDJHL || align="left" | Finalistes
|- 
| 5 || 1962-1963 || 32 || 20 || 10 || 2 || - || - || 180 || 128 || 42 ||  OHDJHL || align="left" | Défaite en demi-finale
|- 
| 6 || 1963-1964 || 32 || 22 || 8 || 2 || - || - || - || - || 46 ||  OHDJHL || align="left" | Finalistes
|- 
| 7 || 1964-1965 || 35 || 17 || 12 || 6 || - || - || 171 || 146 || 40 ||  CJHL || align="left" | Défaite en Quart-de-Finale
|- 
| 8 || 1965-1966 || 36 || 27 || 9 || 0 || - || - || 203 || 175 || 54 ||  CJHL || align="left" | Défaite en demi-finale
|- 
| 9 || 1966-1967 || 50 || 18 || 24 || 8 || - || - || 179 || 234 || 44 ||  CJHL || align="left" | Défaite en demi-finale
|- 
| 10 || 1967-1968 || 39 || 15 || 18 || 6 || - || - || 158 || 174 || 36 ||  CJHL || align="left" | Défaite en demi-finale
|- 
| 11 || 1968-1969 || 40 || 13 || 23 || 4 || - || - || 146 || 149 || 30 ||  CJHL || align="left" | Finalistes
|- 
| 12 || 1969-1970 || 40 || 13 || 21 || 6 || - || - || 136 || 176 || 32 ||  CJHL || 
|- 
| 13 || 1970-1971 || 48 || 13 || 34 || 1 || - || - || 164 || 254 || 27 ||  CJHL || 
|- 
| 14 || 1971-1972 || 48 || 20 || 26 || 2 || - || - || 206 || 220 || 42 ||  CJHL || 
|- 
| 15 || 1972-1973 || 55 || 47 || 4 || 4 || - || - || 368 || 183 || 98 ||  CJHL || align="left" | Remportent la ligue et la Coupe Fred Page
|- 
| 16 || 1973-1974 || 50 || 26 || 20 || 4 || - || - || 235 || 215 || 56 ||  CJHL || 
|- 
| 17 || 1974-1975 || 50 || 28 || 13 || 9 || - || - || 280 || 215 || 65 ||  CJHL || 
|- 
| 18 || 1975-1976 || 50 || 16 || 28 || 6 || - || - || 209 || 310 || 38 ||  CJHL || 
|- 
| 19 || 1976-1977 || 50 || 28 || 17 || 5 || - || - || 282 || 223 || 61 ||  CJHL || align="left" | Remportent la ligue
|- 
| 20 || 1977-1978 || 48 || 31 || 13 || 4 || - || - || 284 || 220 || 66 ||  CJHL || align="left" | Remportent la ligue
|- 
| 21 || 1978-1979 || 48 || 21 || 23 || 4 || - || - || 254 || 262 || 46 ||  CJHL || 
|- 
| 22 || 1979-1980 || 50 || 8 || 39 || 3 || - || - || 205 || 381 || 19 ||  CJHL || 
|- 
| 23 || 1980-1981 || 50 || 13 || 32 || 5 || - || - || 185 || 219 || 31 ||  CJHL || 
|- 
| 24 || 1981-1982 || 50 || 25 || 20 || 5 || - || - || 259 || 190 || 55 ||  CJHL || align="left" | Remportent la ligue
|- 
| 25 || 1982-1983 || 48 || 29 || 16 || 3 || - || - || 237 || 164 || 61 ||  CJHL || 
|- 
| 26 || 1983-1984 || 54 || 25 || 20 || 9 || - || - || 348 || 295 || 59 ||  CJHL || align="left" | Remportent la ligue
|- 
| 27 || 1984-1985 || 54 || 38 || 13 || 1 || 2 || - || 355 || 213 || 79 ||  CJHL || align="left" | Remportent la ligue
|- 
| 28 || 1985-1986 || 60 || 42 || 15 || 1 || 2 || - || 376 || 238 || 78* ||  CJHL || 
|- 
| 29 || 1986-1987 || 54 || 39 || 10 || 1 || 4 || - || 323 || 179 || 83 ||  CJHL || 
|- 
| 30 || 1987-1988 || 56 || 42 || 10 || 2 || 2 || - || 395 || 217 || 88 ||  CJHL || 
|- 
| 31 || 1988-1989 || 56 || 39 || 12 || 1 || 4 || - || 319 || 195 || 83 ||  CJHL || 
|-
| 32 || 1989-1990 || 56 || 21 || 28 || 4 || 3 || - || 218 || 280 || 49 ||  CJHL || 
|-
| 33 || 1990-1991 || 56 || 28 || 24 || 1 || 3 || - || 220 || 221 || 56 ||  CJHL || 
|-
| 34 || 1991-1992 || 57 || 30 || 24 || 1 || 2 || - || 291 || 274 || 63 ||  CJHL || 
|-
| 35 || 1992-1993 || 57 || 29 || 25 || 3 || 0 || - || 285 || 264 || 65 ||  CJHL || 
|-
| 36 || 1993-1994 || 57 || 30 || 21 || 3 || 3 || - || 293 || 292 || 66 ||  CJHL || 
|-
| 37 || 1994-1995 || 53 || 26 || 19 || 5 || 3 || - || 290 || 272 || 60 ||  CJHL || 
|-
| 38 || 1995-1996 || 54 || 18 || 29 || 7 || 0 || - || 237 || 290 || 43 ||  Yzerman || 
|-
| 39 || 1996-1997 || 53 || 22 || 24 || 7 || 0 || - || 166 || 197 || 51 ||  Robinson || 
|-
| 40 || 1997-1998 || 56 || 16 || 33 || 3 || 4 || - || 215 || 255 || 39 ||  Yzerman || 
|-
| 41 || 1998-1999 || 54 || 20 || 31 || 3 || 0 || - || 202 || 242 || 43 ||  Yzerman || 
|-
| 42 || 1999-2000 || 61 || 23 || 33 || 5 || 0 || - || 244 || 255 || 51 ||  Yzerman || 
|-
| 43 || 2000-2001 || 55 || 33 || 17 || 5 || 0 || - || 261 || 184 || 73 ||  Yzerman || 
|-
| 44 || 2001-2002 || 55 || 27 || 19 || 9 || 0 || - || 236 || 207 || 64 ||  Yzerman || 
|-
| 45 || 2002-2003 || 55 || 16 || 33 || 6 || 0 || - || 228 || 265 || 40 ||  Yzerman || align="left" | Non qualifiés
|-
| 46 || 2003-2004 || 55 || 23 || 28 || 3 || 1 || - || 217 || 242 || 50 ||  Yzerman || align="left" | Non qualifiés
|-
| 47 || 2004-2005 || 56 || 36 || 14 || 5 || 1 || - || 236 || 169 || 80 ||  Yzerman || align="left" | Défaite en demi-finale
|-
| 48 || 2005-2006 || 59 || 50 || 7 || 1 || 1 || - || 320 || 116 || 102 ||  Yzerman || align="left" | Défaite en demi-finale
|-
| 49 || 2006-2007 || 55 || 41 || 10 || 2 || 2 || - || 261 || 133 || 86 ||  Yzerman || align="left" | Remportent la ligue et la Coupe Fred Page
|-
| 50 || 2007-2008 || 60 || 46 || 11 || 2 || 1 || - || 281 || 138 || 95 ||  CJHL || align="left" | Remportent la ligue
|-
| 51 || 2008-2009 || 60 || 43 || 13 || - || 1 || 3 || 248 || 145 || 90 ||  CJHL || align="left" | Remportent la ligue
|-
| 52 || 2009-2010 || 62 || 52 || 9 || - || 1 || 0 || 288 || 144 || 105 ||  CJHL || align="left" | Remportent la ligue
|-
| 53 || 2010-2011 || 62 || 51 || 9 || - || 2 || 2 || 300 || 142|| 104 ||  LCHJ || align="left" | Remportent la ligue et la Coupe Fred Page
|-
| 54 || 2011-2012 || 62 || 32 || 24 || - || 6 || 2 || 184 || 177 || 70 ||  LCHJ || align="left" | Défaite en demi-finale
|-
| 55 || 2012-2013 || 62 || 38 || 30 || - || 4 || 3 || 235 || 185 || 80 ||  LCHJ || align="left" | Défaite en quart de finale
|-
| 56 || 2013-2014 || 62 || 37 || 19 || - || 6 || 4 || 229 || 184 || 80 ||  LCHJ || align="left" | Défaite en demi-finale
|-
| 57 || 2014-2015 || 62 || 42 || 13 || - || 4 || 3 || 266 || 174|| 91 ||  LCHJ || align="left" | Défaite en finale
|-
| 58 || 2015-2016 || 62 || 34 || 23 || - || 4 || 1 || 197 || 163 || 73 ||  LCHJ || align="left" | Défaite en quart de finale
|-
| 59 || 2016-2017 || 62 || 22 || 38 || - || 2 || 0 || 165 || 220 || 46 ||  LCHJ || align="left" | Non qualifiés
|-
| 60 || 2017-2018 || 62 || 32 || 25 || - || 4 || 1 || 213 || 223 || 69 ||  LCHJ || align="left" | Défaite en quart de finale

Palmarès 
 Coupe Bogart : 1973, 1977, 1978, 1982, 1984, 1985, 1987, 1988, 1989, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011
 Coupe Dudley Hewitt : 1987
 Coupe Fred Page : 2007, 2011
 Coupe Banque Royale du Canada : 2011

Références 

Club de hockey sur glace en Ontario
Club sportif fondé en 1940